Uit het leven gegrepen: Kaat & co was een Vlaams televisieprogramma, dat van 2004 tot 2007 werd uitgezonden op de openbare zender Eén. Het was een docufictieserie onder het motto 'Uit het leven gegrepen'. Het idee voor Kaat & Co kwam van Norbert Kaart, een in België wonende Nederlandse acteur. Het programma werd geproduceerd door Sputnik Media en opgenomen in Antwerpen. Er verschenen vijf seizoenen.

Hoofdpersonages 
 Nathalie Meskens - Kaat Cremer
 Eric Van Herreweghe - Patrick Cremer
 Maarten Mertens - Seppe Cremer

Andere personages (selectie) 
 Mariona Smets - Jill Somers
 Gert Winckelmans - Jasper Christiaensens
 Eddy Vereycken - Ludo Sandeler
 Lisa Buytaert - Lotte De Couter
 Jochen Balbaert - Kristof Willems
 Isabel Leybaert - Margot Thyssen
 Rikkert Van Dijck - Jean-Pierre Verleyen
 Hilde Breda - Suzanne Lievens
 Norbert Kaart - Jan-Willem Van Zon
 Jan Van Looveren - Alex Coolen
 Steph Baeyens - Eddy
 Camilia Blereau - Diane Vercruyssen
 Sjarel Branckaerts - René Segers
 Nele Van Rompaey - Joey Plessers
 Ann Esch - Véronique Kuypers
 Joke De Bruyn - Hannah De Kooning
 Bart Klein - Geert De Wit
 Elise Bundervoet - Lieve De Kerpel
 Ronald Van Rillaer - Maurice
 Wim Stevens - Koen Van Durmen
 Barbara Schampaert - Amber
 Jacques Kluijtmans - Dokter Jacques
 Thomas Vander Avert - Sam Coolen

Externe link
 

Programma van Eén